{{Фильм
|РусНаз           = Вторжение обитателей летающих тарелок
|ОригНаз          = 
|Изображение      = Invasion of the Saucer-Men.jpg
 |Подпись         = Постер фильма
|Жанр             = комедийный научно-фантастический фильм ужасов
|Режиссёр         = 
|Продюсер         = Роберт Дж. Гарни-мл., 
|Сценарист        = Роберт Дж. Гарни-мл., Эл Мартин (по рассказу )
|В главных ролях  = Стивен Террелл, , Фрэнк Горшин
|Оператор         = Фредерик Уэст
|Композитор       = 
|Компания         = Malibu Productions
|Время            = 69 мин.
|Бюджет           = 
|Сборы            = 
}}
«Вторжение обитателей летающих тарелок» () — американский чёрно-белый комедийный научно-фантастический фильм ужасов 1957 года. Также известен под названием «Вторжение адских существ» ().

 Сюжет 
Ночью на окраине маленького городка видно зарево, и все решают, что это приземлилась летающая тарелка.

Джонни Картер со своей подругой Джоан Хейден отправляются в «» на задворки владений местного фермера Лэркина, где кроме них уже целуются в машинах несколько парочек. По дороге они сбивают одного из инопланетян. Он из последних сил прокалывает им шину, поэтому Джонни с Джоан отправляются пешком на ферму, чтобы по телефону вызвать полицию. Вернувшись к машине, они обнаруживают, что группа инопланетян наносит повреждения крылу их машины, и парочка убегает. Когда полиция приезжает на место ДТП, обнаруживается, что никаких «зелёных человечков» нет, под колёсами машины лежит мёртвый Джо Грюэн, а на крыле имеется характерная вмятина. Джонни и Джоан забирают в полицию, где водителю предъявляют обвинение в . Молодые люди понимают, что инопланетяне очень умны и таким методом «подставы» отомстили за их сбитого товарища. Джонни и Джоан сбегают, чтобы добыть доказательства своей невиновности. Пара угоняет полицейскую машину, возвращается в лес, но ничего там не находит и решает вернуться в участок. Пока они отсутствовали, через открытое окно в их машину пробралась рука сбитого ими инопланетянина с отравленными иглами, и по пути она едва не убивает Джоан. Молодой человек и девушка успевают остановиться и выпрыгнуть из машины, заперев руку внутри. Они прибегают к Арти Бёрнсу, приятелю Джо, о котором услышали, находясь в участке, и убеждают его поехать с ними, чтобы сфотографировать руку. Это почти удаётся, так как рука исчезает от вспышки фотоаппарата. На троицу начинают надвигаться инопланетяне, пистолетные пули их не берут, но оказывается, что они боятся света. А вот света как раз и не хватает: в автомобиле садится аккумулятор. Пришельцы вкалывают алкоголь Арти, а Джонни с Джоан снова бегут на ферму, чтобы опять вызвать полицию. Однако наряд к ним ехать отказывается: экспертиза показала, что Джо умер от передозировки алкоголя, а не от удара автомобилем, а по поводу угона полицейской машины разберётся отец Джоан, адвокат. Тогда молодые люди решают ехать в «местечко любовников» и просить о помощи другие пары, которые находятся там. Колонна машин с выключенными фарами прибывает на место, окружает группу инопланетян и включает фары. Все инопланетяне растворяются. Арти оказывается жив, хоть и сильно пьян. Лэркин прогоняет всех со своей фермы. КОНЕЦ ФИЛЬМА.

Чуть ранее: К месту посадки НЛО отправляется Джо Грюэн, движимый жаждой наживы и славы. Он обнаруживает мёртвого инопланетянина под колёсами машины Джонни, пытается вызвать на место события своего приятеля, фотографа Арти Бёрнса, но тот не верит ему и продолжает спать. Тогда Джо решает продолжить изыскания самостоятельно, но на него в лесу нападает инопланетянин, вкалывает ему смертельную дозу «чистого алкоголя», и мужчина умирает. Пришельцы подкладывают его под колёса автомобиля Джонни, а своего мёртвого товарища уносят.

Ставший свидетелем зарева и услышавший разговоры о приземлении летающей тарелки лейтенант ВВС Уилкинс немедленно сообщает о случившемся полковнику. Тот быстро организует выдвижение на место посадки НЛО группы военных под своим командованием. Они пытаются войти в контакт с пришельцами, стреляют по тарелке, но внутри никого нет. Тогда военные решают вскрыть объект автогеном, но тарелка взрывается. Прибывшим полицейским полковник сообщает, что здесь разбился самолёт, и те, успокоенные, уезжают. Военные просеивают пепелище в поисках хоть каких-либо вещественных доказательств, но ничего не находят и уезжают восвояси.

 В ролях 
 Стивен Террелл — Джонни Картер / рассказчик за кадром
  — Джоан Хейден
 Фрэнк Горшин — Джо Грюэн
 Реймонд Хэттон — Лэркин, фермер
  — Арти Бёрнс
  — лейтенант ВВС Уилкинс
 Эд Нельсон — Том
  — Бобби
 Анджело Росситто — инопланетянин
  — инопланетянин (в титрах не указан)
  — инопланетянин (в титрах не указан)

Производство 
 Рабочим названием картины было «Космонавты в субботу вечером» (), и комической составляющей не планировалось, однако в процессе работы она получилась комедийной.
 Летающую тарелку и костюмы инопланетян создал художник и скульптор , и сам сыграл одного из них, впрочем, без указания в титрах. Ещё одного инопланетянина без указания в титрах сыграл , который тоже не является профессиональным актёром, а позднее стал известен как консультант, продюсер, архивариус и историк реквизита, костюмов и прочей атрибутики от фильмов в жанрах научной фантастики, фэнтези и ужасов.
 Всё действие фильма происходит в одну ночь, 98 % ленты было отснято на студийной звуковой сцене.
 Стивен Террелл и  играют (даже по собственным словам) подростков. Терреллу на момент съёмок было 28 лет, Кастилло — 24 года.
 Премьера ленты состоялась в июне 1957 года, в кинотеатрах фильм показывался  с лентой «Я был подростком-оборотнем».

Критика 
 Дейв Синделар, Fantastic Movie Musings and Ramblings. «Хотя фильм и поддерживает лёгкую атмосферу, ему очень не хватает основного элемента комедии — хороших шуток. Тем не менее, он срежиссирован с определённой энергией, показаны поистине выдающиеся инопланетяне , лента с лёгкостью жонглирует тремя сюжетными линиями и, по-своему, это может быть квинтэссенцией кино поджанра „пришельцы против подростков“».
 Ганс Вольштейн, AllMovie. Фильм «клаустрофобный, в лучшем случае» и «просто не смешной, хотя точно таким подразумевался».

См. также

Примечания

Литература 
 Дэвид Дж. Хоган. «Science Fiction America: Essays on SF Cinema» (2005), изд. McFarland & Company, OCLC 57731021, ISBN 0786421495
 Рэнди Палмер. «Paul Blaisdel, Monster Maker: A Biography of the B Movie Makeup and Special Effects Artist» (2009), изд. McFarland & Company, OCLC 226166735, ISBN 9780786440993
 . «Keep Watching the Skies: Science Fiction Films of the Fifties» (2009), изд. McFarland & Company, ISBN 0-89950-032-3

Ссылки 

Фильмы США 1957 года
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1957 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1957 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1957 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы Эдварда Кана
Экранизации рассказов
Фильмы на английском языке
Фильмы American International Pictures